BD Близнецов (, HD 259888) — двойная затменная переменная звезда типа Алголя (EA) в созвездии Близнецов на расстоянии приблизительно 1 956 световых лет (около 600 парсек) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +13,8m до +11,9m. Орбитальный период — около 1,6167 суток.

Характеристики 
Первый компонент — белая звезда спектрального класса A, или A0. Масса — около 2,71 солнечных, радиус — около 1,6 солнечного, светимость — около 6,669 солнечных. Эффективная температура — около 7324 К.

Второй компонент — жёлтый субгигант спектрального класса K0IV. Радиус — около 1,98 солнечного, светимость — около 7,72 солнечных. Эффективная температура — около 6870 К.

Примечания